SNB – skrót nazwy Schweizerische Nationalbank, niemieckojęzyczna nazwa Szwajcarskiego Banku Narodowego 
 SNB – skrót nazwy Sbor národní bezpečnosti > Korpus Bezpieczeństwa Narodowego komunistycznej Czechosłowacji, składającego się z wszystkich pionów sił bezpieczeństwa w kraju, w tym StB (służby bezpieczeństwa) i VB (milicji).